Армерия может означать:

 Армерия (цейхгауз) — кладовая для оружия или военной амуниции;
 Армерия () — род растений семейства Свинчатковые;
 Армерия (река) — река в Мексике, штат Колима;
 Армерия (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Колима;
 Сьюдад-де-Армерия — город в Мексике, штат Колима, административный центр вышеназванного муниципалитета.